El nombre Vitali Denísov puede referirse a las siguientes personas:

Vitali Denísov, futbolista uzbeko;
Vitali Denísov, esquiador de fondo ruso.